Unlocked steht für:

 Unlocked (Album), Studioalbum von Alexandra Stan (2014)
 Unlocked (Film), britisch-amerikanischer Spielfilm (2017)